Монте-Карло 2015 — перший турнір серії Гран-прі ФІДЕ серед жінок 2015–2016 років, що проходив у Монте-Карло з 2 по 16 жовтня 2015 року.

Загальна інформація 
 Категорія: 11-а (середній рейтинг: 2517,5).

Розклад змагань 
 Відкриття турніру: 2 жовтня
 Ігрові дні: 3-6, 8-11 , 13-15 жовтня
 Вихідні дні: 7, 12 жовтня
 Закриття турніру: 15 жовтня
 
Час початку партій (київський) — 16.00 год., останній тур  — 12.00 год.

Контроль часу 
 90 хвилин на 40 ходів, 30 хвилин до закінчення партії та додатково 30 секунд на хід починаючи з 1-го ходу.

Учасниці 

жирним  — місце в рейтингу станом на жовтень 2015 року

Рух за турами

Турнірна таблиця

Розподіл очок в загальний залік гран-прі ФІДЕ 2015/2016 років

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт турніру 
 Онлайн партій турніру на chessbomb 
 Онлайн партій турніру на chessdom
 Регламент Гран-прі ФІДЕ серед жінок 2015–2016 
 Гран-прі Монте-Карло 2015 на сайті chesspro.ru 
 Форум турніру на сайті chesspro.ru 
 Гран-прі Монте-Карло 2015 на сайті chess-news.ru 

Шахові турніри 2015